Antonio Franco puede hacer referencia a:

Antonio Franco, periodista español.
Antonio Franco, futbolista paraguayo.
Antonio Franco, historiador español.
Antonio Franco, futbolista español.
Antonio Franco, entrenador de fútbol venezolano.